«Конец Санкт-Петербурга» — немой художественный фильм режиссёра В. И. Пудовкина.

Сюжет 
Политический фильм, объясняющий, почему и как большевики пришли к власти в 1917 году. Действие фильма охватывает период с примерно 1913 по 1917 годы. В фильме не показаны политические фигуры того времени — упор сделан на борьбу простых людей за свои права и за мир против власти капитала и самодержавия.

Фильм вдохновил композитора Владимира Дукельского на написание одноимённой оратории (завершённой в 1937).

Премьера состоялась в Москве в декабре 1927 года. Через месяц фильм был показан в Ленинграде.

В ролях 
 Александр Чистяков — рабочий-большевик
 Вера Барановская — его жена
 Иван Чувелев — крестьянский парень
 Сергей Комаров — пристав
 Николай Хмелёв — биржевик
 Александр Громов — бритоголовый большевик
 Владимир Оболенский — Лебедев, фабрикант
 Михаил Терешкович — журналист
 Марк Цибульский — биржевик
 Владимир Чувелев — штрейкбрехер
 Всеволод Пудовкин — солдат (нет в титрах)
 Владимир Фогель — немецкий офицер (нет в титрах)
 Серафима Бирман — дама с веером (нет в титрах)
 Виктор Цоппи — антигерманский «патриот» в цилиндре (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценарист — Натан Зархи
 Сорежиссёр — Михаил Доллер
 Композитор — Владимир Юровский
 Главный оператор — Анатолий Головня
 Художественный руководитель — Сергей Козловский
 Оператор — К. Вентс
 Первый помощник режиссёра — Альберт Гендельштейн
 Помощники режиссёра: А. Ледащев, А. Файнциммер, В. Штраус

Технические данные 
Фильм восстановлен на киностудии «Мосфильм» в 1969 году.
 Производство: Межрабпом-Русь, Москва, СССР
 Художественный фильм, чёрно-белый, немой.
 Издание на DVD (США): Входит в DVD «Three Complete Classics of the Soviet Avant-Garde». Издатель: Kino International Corporation, Нью-Йорк, США, 2003 (с английскими субтитрами).
 Права принадлежат: общественное достояние. Английский перевод осуществлен Eastin-Phelin Corporation, 1975 год.

Примечания

Ссылки 

 
 «Конец Санкт-Петербурга» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Поздняков А. Город Ленина против Петербурга. В 1928 году на экраны города вышла новая лента режиссера Всеволода Пудовкина // Санкт-Петербургские ведомости. — 2023. — 20 янв.

Фильмы СССР 1927 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Всеволода Пудовкина
Фильмы о Санкт-Петербурге
Немые фильмы СССР
Фильмы об Октябрьской революции
Политические фильмы
Фильмы студии «Межрабпомфильм»